Drehsen ist der Familienname folgender Personen:

 Volker Drehsen (1949–2013), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Dreesen
 Dresen
 Dreßen
 Dressen